Morton může být:

 Morton (příjmení), anglosaské příjmení
 Henry Morton Stanley (1841–1904), americký cestovatel
 Morton Feldman (1926–1987), americký hudební skladatel
 Morton Kaplan (1921–2017), americký politolog
 Morton Wishengrad (1913–1963), americký dramatik
 Morton County, dva okresy v USA
 Morton (Illinois), obec v USA
 Morton (Vienne), obec ve Francii
 Mortonův rozklad, křivka vyplňující prostor
 Greenock Morton FC, skotský fotbalový klub
 USS Morton, americký torpédoborec

Externí odkazy